800 meter fri for kvinder under sommer-OL 2012 vil finde sted 2.og 3. august i London Aquatics Centre. 

Lotte Friis deltager.

Program

Resultater

Indledende heat

Finale

Referencer 

800m fri kvinder
Svømning for kvinder